A Comissão Nacional de Classificação, mais conhecida como CONCLA, é o organismo responsável pelas classificações estatísticas do Brasil, para temas selecionados, usadas no sistema estatístico e nos cadastros administrativos do país e as classificações internacionais a elas associadas. A CONCLA foi criada em 1994 para o monitoramento, definição das normas de utilização e padronização das classificações estatísticas nacionais. 

As classificações organizadas pela CONCLA são:
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - Fiscal - CNAE-Fiscal
Classificação Nacional de Atividades Econômicas – Domiciliar - CNAE-Domiciliar
Classificação Brasileira de Ocupações - CBO
Classificação de Posição na Ocupação
Classificação de Educação
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - CID-10
Classificações de Meio Ambiente
Classificações de Despesas de Consumo de Acordo com a função
Códigos de área
Lista de produtos e serviços Industriais - PRODLIST-Indústria
Lista de produtos e serviços da Construção - PRODLIST-Construção
Lista de produtos e serviços da Agropecuária e Pesca - PRODLIST-Agro/Pesca
Lista de produtos dos serviços - PRODLIST-Serviços
Tabela de natureza jurídica
Uso do tempo

Ver também 
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Ligações externas 
 Sítio da CONCLA

Instituições governamentais do Brasil